Boule (französisch für „Kugel“) steht für:

 Boule, Bezeichnung für verschiedene Kugelsportarten
 Boule (Glücksspiel), Variante des Roulettes
 Boule-d’Amont, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich

Boule ist der Familienname folgender Personen:

 Marcellin Boule (1861–1942), französischer Geologe und Anthropologe

Siehe auch:
 Bule, griechisch βουλή (boulḗ): Ratsversammlung in antiken griechischen Städten
 Boulle
 Buhle
 Buhl
 Bul
 Boole
 Bool
 Bowle